Kuleschowka (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Kuleschowka (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Kuleschowka (Kaluga, Babyninski), in der Oblast Kaluga, Babyninski rajon
 Kuleschowka (Kaluga, Koselski), in der Oblast Kaluga, Koselski rajon
 Kuleschowka (Kaluga, Suchinitschski), in der Oblast Kaluga, Suchinitschski rajon
 Kuleschowka (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Kuleschowka (Kursk), in der Oblast Kursk
 Kuleschowka (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Kuleschowka (Orjol), in der Oblast Orjol
 Kuleschowka (Rostow), Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Rostow
 Kuleschowka (Samara), in der Oblast Samara
 Kuleschowka (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Kuleschowka (Tambow, Abakumowskoje), in der Oblast Tambow, Tokarjowski rajon, Landgemeinde Abakumowskoje
 Kuleschowka (Tambow, Sergijewskoje), in der Oblast Tambow, Tokarjowski rajon, Landgemeinde Sergijewskoje
 Kuleschowka (Woronesch, Podgorenski), in der Oblast Woronesch, Podgorenski rajon
 Kuleschowka (Woronesch, Ramonski), in der Oblast Woronesch, Ramonski rajon

Siehe auch:
 Kulischiwka (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung